Settimo – numero ordinale
Settimo – nome proprio di persona maschile italiano
Settimo – Ai Mikami e Marco Ikusaba, personaggi dell'anime e manga Mirai Nikki

Geografia
Italia
Settimo Milanese – comune della città metropolitana di Milano
Settimo Rottaro – comune della città metropolitana di Torino
Settimo San Pietro – comune della città metropolitana di Cagliari
Settimo Torinese – comune della città metropolitana di Torino
Settimo Vittone – comune della città metropolitana di Torino
Settimo – frazione del comune di Bornasco in provincia di Pavia
Settimo – frazione del comune di Pescantina in provincia di Verona
Settimo – frazione del comune di Portobuffolé in provincia di Treviso
Settimo – frazione del comune di Cinto Caomaggiore nella città metropolitana di Venezia
Settimo – frazione del comune di Montalto Uffugo in provincia di Cosenza
Cascina Settimo – frazione del comune di Bornasco in provincia di Pavia

Svizzera
Passo del Settimo – passo alpino nel Canton Grigioni

Persone
Lucio Marcio Settimo (... – ...) – militare romano
Ruggero Settimo (1778-1863) – ammiraglio e politico italiano

Altri progetti